Der Kanton Vigny war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Pontoise, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Vigny. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 2001 Guy Paris (DVD).

Geografie 
Der Kanton Vigny war 114,07 Quadratkilometer groß und hatte 10.978 Einwohner (Stand 2011).

Geschichte 
Der Kanton Vigny wurde 1967 bei der Einrichtung des Départements Val-d’Oise vom Kanton Marines abgespalten. Damit wurde allerdings nur der Zustand wiederhergestellt, der bereits von 1793 bis 1801 herrschte.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Vigny
Gegründet 1967
Aufgelöst 2015